Ridin' Wild – film del 1922 diretto da Nat Ross
The Sagebrush Trail (o Ridin' Wild) – film del 1922 diretto da Robert Thornby
Ridin' Wild – film del 1925 diretto da Leon De La Mothe

Pagine correlate 
Riding Wild